Тимур(Данило) Володи́мирович Кáшин (, 6 листопада 1996 р., Санкт-Петербург, Росія) — російський відеоблогер та репер.

Біографія 
Тимур Володимирович Кашин народився 6 листопада 1996 року у Казані. Батько пішов з сім'ї в ранньому віці. Братів та сестер у Тимура не було, тому всі надії були на матір. Дитинство у Тимура було важким.У нього було багато сварок з матір'ю, а у дворі не було майже нічого, навіть дитячого майданчика, тому розважався він так, як тільки міг. Ці розваги один раз довели до того, що він мало не згорів живцем, але все обійшлося несильними опіками . У дитинстві мама віддала Тимура музичну школу на фортепіано. Школу він не закінчив, а в 11 років дізнався про програму FL Studio, за допомогою якої почав створювати свої перші треки. Будучи підлітком, Кашин намагався своє захоплення перетворити на мистецтво, про яке повинні були дізнатися всі.

Дискографія

Студійні альбом 
2019 — «Ненаход» 
2020 — «Synonim»

Відеографія

Відеокліпи

Пародії

А капела

Участь в реп-батлах

ANEKDOT BATTLE BPM 
 2018 — DK VS МС Хованський

РэпЙоу баттл 
 2018 — DK VS Соня Мармеладова

Примітки 

Відеоблогери
Відеоблогери Росії
Російськомовні відеоблогери
Репери
Російські реп-співаки